White Lucky Dragon — дебютный студийный альбом шведской инди-поп группы Sandy Mouche, вышедший 18 сентября 2004 года. Альбом вышел в Швеции и Японии. Песни на альбоме исполняются на английском и французском языках.

История

EP «Sandy Mouche» 
Выходу дебютного альбома группы «White Lucky Dragon» предшествовал выход мини-альбома (EP) «Sandy Mouche» 23 апреля 2003 года. На мини-альбоме записано 5 песен, авторами которых являются Хелена и Мартиник Юсефссон:

 Matador (4:32)
 Cherry Pie (3:21)
 C’est Pas Juste (3:16)
 Mother (3:25)
 Notes & Bills (5:05)

Все песни с мини-альбома кроме «Mother» были позднее выпущены на дебютном альбоме группы «White Lucky Dragon». Песня «Mother» нигде больше официально не выходила.

В записи альбома принимали участие (как указано на картонной обложке диска): Хелена Юсефссон, Мартиник, Ула Блумгрен, Данайал Тайлан, Пер Блумгрен.

Альбом записывался в 2002 и 2003 гг. на студиях «World Studios» и «La Chambre de Pierre» в Мальмё, Швеция. Группа сама спродюсировала выход EP. Сведением альбома занимался Хокан Окерссон в студии «Cutting Room» (Стокгольм). Фотографии для обложки альбома сделали Морган Альфредсон и Ула Блумгрен, последний также является дизайнером и автором графической работы на физическом диске.

Музыканты 
 Хелена Юсефссон — вокал
 Мартиник Юсефссон — вокал, гитара
 Ула Блумгрен — гитара
 Пер Блумгрен — ударные
 Danyal Taylan — бас-гитара
 Кристофер Лундквист — саксофон (трек 8), гобой (трек 4), флейта (трек 11)

Список песен 
 Sandy Mouche (3:00)
 Cloette (3:00)
 Cherry Pie (3:18)
 Executioner (3:50)
 White Lucky Dragon (4:46)
 Matador (4:12)
 Le Rat Blanc (4:01)
 Formule 1 (3:02)
 Neons (3:32)
 Cést pas juste (3:35)
 A Year (5:12)
 Papillon (3:43)
 Notes & Bills (4:39)

Альбом был выпущен в Швеции 20 сентября 2004 года на CD с 13 песнями, представленными выше. Кроме того, состоялся релиз альбома в Японии 23 сентября того же года. В последнем случае на диске были записаны два бонус-трека: «Mother» и «New York».

Синглы 
 CD промо-сингл «C’est Pas Juste» вышел в Швеции на лейбле «Playground Music Scandinavia» в 2004 году.

Отзывы критиков 
 Шведская газета «Helsingborgs Dagblad» сравнивает музыкантов с британской группой «Adam and the Ants» и оценивает альбом на 2 из 4. Эта же газета обозревает премьерный концерт группы по поводу выхода альбома. Обозреватель Фредрик Тунберг называет лучшими песнями «Cherry Pie» и «Cloette».
 Шведская газета «Expressen» публикует список песен, которые вдохновляли Пера Гессле по его собственному заявлению. Сингл с данного альбома «Cherry Pie» вошла в этот лист.
 Обозреватель газеты «Expressen» Андерс Нунстед в статье о Хелене Юсефссон, вышедшей после релиза данного альбома, называет творчество Sandy Mouche «скучным».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Хелены Юсефссон

Хелена Юсефссон
Sandy Mouche
Альбомы Хелены Юсефссон